Nora hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares
 Nora,  isla del archipiélago de Dahlak, Eritrea;
 Norah Head, montaña en la Costa Central, Nueva Gales del Sur, Australia;
 Mount Nora, montaña en la isla de Vancouver, Columbia Británica, Canadá;
 Nora, ciudad histórica de Cerdeña, Italia;
 Nora, localidad del municipio de Nora, condado de Örebro, Suecia;
 Nora, municipio de la provincia de Örebro, Suecia;
 Nora, fortaleza de montaña y ciudad de la antigua Capadocia, en las fronteras de Licaonia.
 Glen Norah, suburbio de alta densidad en Harare, Zimbabue.

España 
 La Nora del Río, localidad del municipio de Alija del Infantado, provincia de León;
 Peña Nora, lugar de la parroquia de Loriana, concejo de Oviedo, Asturias;
 Nora, parroquia del concejo de Oviedo, Asturias;
 Nora, lugar de la parroquia de Villapérez, concejo de Oviedo, Asturias;
 San Pedro de Nora, lugar de la parroquia de Valsera, concejo de Las Regueras, Asturias;
 Río Nora, cauce fluvial afluente del río Nalón, en la vertiente cantábrica;
 Virgen de la Nora, ermita de Sangüesa (Navarra);

Estados Unidos 
 Nora (Idaho), comunidad no incorporada del condado de Latah, Idaho;
 Nora (Illinois), localidad del condado de Jo Daviess, Illinois;
 Nora (Indiana), comunidad de Indianápolis, Indiana;
 Nora (Nebraska), localidad del condado de Nuckolls, Nebraska;
 Nora (Virginia), ciudad no incorporada en el condado de Dickenson, Virginia;
 Nora (Wisconsin), comunidad no incorporada en la ciudad de Cottage Grove, condado de Dane, Wisconsin;
 Municipio de Nora (condado de Clearwater), municipio del condado de Clearwater, Minnesota;
 Municipio de Nora (condado de Jo Daviess), municipio del condado de Jo Daviess, Illinois;
 Municipio de Nora (condado de Pope), municipio del condado de Pope, Minnesota;

Películas 
 Nora (película de 1923), dirigida por Berthold Viertel;
 Nora (película de 1944), dirigida por Harald Braun;
 Nora (película de 1967), dirigida por Mahmood Dhulfeqar;
 Nora (película de 2000), dirigida por Pat Murphy;

 Nora (película de 2003), dirigida por Thomas Ostermeier y Hannes Rossacher;
 Nora (película de 2008), dirigida por Alla Kovgan y David Hinton;
 Nora (película de 2013), dirigida por Curtis Burz;
 Nora (película de 2020), dirigida por Lara Izagirre.

Nombre
Nora Barnacle, esposa del escritor irlandés James Joyce. 
Nora Bracho, política venezolana. 
Nora Briozzo, locutora argentina.
Nora Cárpena, actriz argentina de teatro y televisión.
Nora Castro, política uruguaya, perteneciente al Frent
Nora Ephron, directora de cine estadounidense.
Nora Gauthier, escritora y política uruguaya.
Nora Levin, escritora e historiadora del holocausto.
Nora Louise Kuzma "Traci Lords", actriz.
Nora Marks Dauenhauer, escritora tlingit.
Nora Morales de Cortiñas, militante y defensora de los derechos humanos argentina.
Nora de Liechtenstein, princesa.
Nora Méndez, poeta salvadoreña.
Nora Orlandi, compositora, violinista, pianista, actriz de teatro y cantante italiana.
Nora Roberts, Eleanor Marie Robertson, escritora estadounidense.
Nora Salinas, actriz mexicana.
Nora Tschirner, actriz alemana.
Nora Vega, deportista argentina.
Nora Zehetner, actriz estadounidense.
Norah Borges, artista plástica y crítica de arte argentina.
Norah Jones, cantante y pianista estadounidense de jazz.
Norah Lange,  narradora y poetisa argentina de vanguardia.

Manga y anime
Nora, manga dibujado por Kakei Kazunari.
Nora y Nori, personajes de la serie Skimo.
Nora personaje de Noragami.

Película
Nora (película)